El nombre Li Zheng puede referirse a las siguientes personas:
Li Zheng, halterófilo chino;
Li Zheng, saltador chino.